Petrocephalus és un gènere de «lluços del riu Nil» de la família Mormyridae i és l'únic gènere de la subfamilia Petrocephalinae, que fa que sigui un grup monofilètic dintre d'aquesta, amb aproximadament 30 espècies i subespècies.

Aquestos peixos són nadius d'Àfrica i són endèmics d'Angola, Camerun, Gabon, República Centreafricana, Mali, Níger, Nigeria y República del Congo. La seva àrea de distribució s'observa principalment en la conca del Congo, Pool Malebo, i els rius Kouilou-Niari, Sanaga, Nyong y Ogooué, entre altres.

Taxonomia 
 Petrocephalus ansorgii (Boulenger, 1903)
 Petrocephalus balayi (Sauvage, 1883)
 Petrocephalus bane (Lacépède, 1803)
 Petrocephalus bane bane (Lacépède, 1803)
 Petrocephalus bane comoensis (de Mérona, 1979)
 Petrocephalus binotatus (Pellegrin, 1924)
 Petrocephalus bovei (Valenciennes, 1847)
 Petrocephalus bovei bovei (Valenciennes, 1847)
 Petrocephalus bovei guineensis (Reizer, Mattei & Chevalier, 1973)
 Petrocephalus catostoma (Günther, 1866)
 Petrocephalus catostoma catostoma (Günther, 1866)
 Petrocephalus catostoma congicus (L. R. David i Poll, 1937)
 Petrocephalus catostoma haullevillei (Boulanger, 1912)
 Petrocephalus catostoma tanensis (Whitehead i Greenwood, 1959)
 Petrocephalus christyi (Boulanger, 1920)
 Petrocephalus cunganus (Boulanger, 1910)
 Petrocephalus gliroides (Vinciguerra, 1897)
 Petrocephalus grandoculis (Boulanger, 1920)
 Petrocephalus hutereaui (Boulanger, 1913)
 Petrocephalus keatingii (Boulanger, 1901)
 Petrocephalus levequei (Bigorne i Paugy, 1990)
 Petrocephalus microphthalmus (Pellegrin, 1908)
 Petrocephalus pallidomaculatus (Bigorne & Paugy, 1990)
 Petrocephalus pellegrini (Poll, 1941)
 Petrocephalus sauvagii (Boulanger, 1887)
 Petrocephalus schoutedeni (Poll, 1954)
 Petrocephalus similis (Lavoué, 2011)
 Petrocephalus simus (Sauvage, 1879)
 Petrocephalus soudanensis (Bigorne & Paugy, 1990)
 Petrocephalus squalostoma (Boulanger, 1915)
 Petrocephalus sullivani (Lavoué, Hopkins i Kamdem Toham, 2004)
 Petrocephalus tenuicauda (Steindachner, 1895)
 Petrocephalus wesselsi (Kramer i van der Bank, 2000)

Filogènia

Referències

Bibliografia 

 
 
 Lavoue, S. (2011). "A new species of Petrocephalus Marcusen 1854 (Osteoglossomorpha: Mormyridae) from the Sanaga River basin, Cameroon."  (article en anglès).

Mormírids